Een Mashup (van Engels to mash (it) up, samenstampen, vermengen) is een term die gebruikt wordt voor het creëren van iets uit twee of meer verschillende werken. Er zijn twee domeinen waar de term specifiek gebruikt wordt:
 Mash-up, een muziekstuk dat bestaat uit een aantal door elkaar gemengde muziekstukken.
 Mashup (internetapplicatie), een website of -applicatie die gegevens uit meerdere websites of bronnen bijeen brengt.